LEurolega di pallacanestro 2022-2023 (chiamata per il 13º anno Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è la 23ª edizione del massimo campionato tra club europei organizzato dall'Euroleague Basketball. In totale si tratta della 66ª stagione della principale competizione Europea per club di pallacanestro.

Squadre partecipanti 
A seguito dell'invasione russa in Ucraina, l'EuroLeague Basketball, dopo la sospensione delle squadre russe nel corso della scorsa stagione, ha stabilito che le stesse non potranno partecipare a questa stagione.

Allenatori e primatisti

Cambi di allenatore

Arbitri 
La Union of EuroLeague Basketball Officials (UEBO) ha presentato una lista di 71 ufficiali di gara per la stagione 2022-2023 delle competizioni Euroleague Basketball, EuroLeague e EuroCup:

  Gentian Cici
  Leandro Lezcano
  Nick Van den Broeck
  Denis Hadžić
  Josip Radojković
  Luka Kardum
  Sreten Radović
  Tomislav Hordov
  Robert Vyklický
  Aare Halliko
  Rain Peerandi
  Hugues Thépénier
  Joseph Bissang
  Maxime Boubert
  Mehdi Difallah
  Anne Panther
  Robert Lottermoser
  Steve Bittner

  Eduard Udyanskyy
  Elias Koromilas
  Ioannis Foufis
  Vasileios Pitsilkas
  Vasiliki Tsaroucha
  Adar Peer
  Amit Balak
  Seffi Shemmesh
  Carmelo Paternicò
  Guido Giovannetti
  Michele Rossi
  Kristaps Konstantinovs
  Oļegs Latiševs
  Artūras Šukys
  Gytis Vilius
  Jurgis Laurinavičius
  Igor Dragojević
  Miloš Koljenšić

  Jakub Zamojski
  Marcin Kowalski
  Piotr Pastusiak
  Tomasz Trawicki
  Fernando Rocha
  Sérgio Silva
  Artem Lavrukhin
  Stanislav Valeev
  Ilija Belošević
  Marko Juras
  Milivoje Jovčić
  Uroš Nikolić
  Uroš Obrknežević
  Damir Javor
  Mario Majkić
  Matej Boltauzer
  Milan Nedović
  Saša Pukl

  Sašo Petek
  Benjamín Jiménez
  Carlos Cortés Rey
  Carlos Peruga Embid
  Daniel Hierrezuelo Navas
  Emilio Pérez Pizarro
  Jordi Aliaga Solé
  Juan Carlos García González
  Miguel Ángel Pérez Pérez
  Saulius Račys
  Sébastien Clivaz
  Emin Moğulkoç
  Hüseyin Çelik
  Borys Ryzhyk
  Mykola Ambrosov

Regular season 
La Regular Season è iniziata il 6 ottobre 2022 e si concluderà il 14 aprile 2023. Ogni squadra giocherà contro le altre 17 avversarie, disputando un girone di andata e di ritorno per un totale complessivo di 34 partite. Alla fine delle 34 giornate, le prime 8 squadre in classifica si qualificheranno per i playoff.

Classifica 

Legenda:
      Partecipante ai play-off.

Regolamento:
In caso di arrivo a pari vittorie, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Note:

Risultati

Calendario 

Referti delle partite tratti dal sito www.euroleague.net.Tutti gli orari fanno riferimento ai fusi orari CET (UTC+1) e CEST (UTC+2){|table width=100% 
|width=50% valign="top"|

|width=50% valign="top"|
{|cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size:88%;text-align:center;" width=99% class="wikitable"
|colspan=5 bgcolor=#F2F2F2 |18ª giornata
|-align=center bgcolor=#F2F2F2
!width=28% |Locali
!width=18% |R
!width=28% |Ospiti
!width=16% |Data
!width=10% |Ora
|-
|-align=center
|||59-79|||||rowspan=6|10 gen. 2023||19:00
|-align=center
||||64-60||||19:00
|-align=center
||||83-63||||20:00
|-align=center
|||77-87|||||20:30
|-align=center
||||92-79||||20:30
|-align=center
|||88-94 (dts)|||||20:30
|-align=center
|||75-82|||||rowspan=3|11 gen. 2023||20:00
|-align=center
||||90-81||||20:05
|-align=center
||'''||81-71||||20:30
|}
|}

 Statistiche regular season Statistiche aggiornate al 17 marzo 2023''

Statistiche individuali

Valutazione 

Fonte:

Punti 

Fonte:

Rimbalzi 

Fonte:

Assist 

Fonte:

Altre statistiche

Migliori prestazioni individuali

Statistiche di squadra 

Fonte:

Migliori prestazioni di squadra

Final Four 

Le Final Four si disputeranno dal 19 al 21 maggio 2023 alla Žalgirio Arena di Kaunas. Semifinali e finali verranno disputate su gara secca.

Premi

Miglior giocatore della giornata

Stagione regolare

MVP del mese

Note

Voci correlate 
 Eurocup 2022-2023
 Basketball Champions League 2022-2023
 FIBA Europe Cup 2022-2023
 EuroLeague Women 2022-2023

Altri progetti 

Pallacanestro nel 2022
Pallacanestro nel 2023
 
Stagioni Euroleague Basketball